La stazione di Giochi del Mediterraneo è una stazione in costruzione della linea 7 di Napoli, ubicata in Viale Giochi del Mediterraneo, ad Agnano.

La stazione precedente è Terracina, quella successiva Kennedy.

Le tre uscite saranno tutte ubicate nel Viale.

Note

Giochi del Mediterraneo